Ammensleben ist Ortsname von
Groß Ammensleben, Sachsen-Anhalt 
Klein Ammensleben, Sachsen-Anhalt 
Siehe auch
Ammensleben (Adelsgeschlecht)